Cymindis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Cymindis ingår i familjen jordlöpare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jordlöpare
Cymindis